Radmehr Aalipour – regista teatrale, drammaturgo e attore iraniano
 Raman Aalipour – regista, drammaturgo e docente iraniano